Podosie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Podosie, un village dans la voïvodie de Lublin
 Podosie, un village dans la voïvodie de Podlachie